Aranzábal oder Aranzabal ist der Familienname folgender Personen:

 Agustín Aranzábal (* 1973), spanischer Fußballspieler
 Jesús Aranzabal (* 1939), spanischer Radrennfahrer
 Matías Aranzábal (1900–1963), spanischer Fußballspieler